La formula di Kutzbach consente di trovare il numero di gradi di libertà  di un meccanismo disposto nello spazio.

I simboli che compaiono nella formula hanno i seguenti significati:
 : numero massimo di gradi di libertà che un corpo ha nello spazio, ovvero tre traslazioni e tre rotazioni.
 : numero di membri che costituiscono il meccanismo.
 : numero delle coppie cinematiche elementari del meccanismo. 
 : numero delle coppie cinematiche superiori di II grado. 
 : numero delle coppie cinematiche superiori di III grado.
 : numero delle coppie cinematiche superiori di IV grado.
 : numero delle coppie cinematiche superiori di V grado.

Considerazioni

Il numero dei gradi di libertà può risultare negativo, positivo o nullo.
  < 0 → sistema iperstatico
  > 0 → sistema labile
  = 0 → sistema isostatico

Bibliografia 
 E. Funaioli, A. Maggiore, U. Meneghetti - Lezioni di meccanica applicata alle macchine, prima parte, Bologna, Pàtron, 2005.

Voci correlate 
 Formula di Grubler
 Vincolo

 
Meccanica classica